Lake Harris bezeichnet verschiedene Gewässer:

 Lake Harris (Alabama) in Tuscaloosa County im US-Bundesstaat Alabama
 Lake Harris (Arkansas) in Hempstead County im US-Bundesstaat Arkansas
 Lake Harris (Florida) in Lake County im US-Bundesstaat Florida
 Lake Harris (Texas) in Gregg County im US-Bundesstaat Texas
 Bair Reservoir im US-Bundesstaat Montana, auch Lake Harris genannt
 Lake Harris (Neuseeland) in der neuseeländischen Region West Coast 
 Lake Harris (South Australia), ein Salzsee in Südaustralien
Siehe auch:
Harris Lake